Hipomedó d'Eges (en llatí Hippomedon, en grec antic Ἱππομέδων) fou un filòsof pitagòric grec, nadiu d'Eges a Macedònia. Va pertànyer a la secta anomenada ἀκουσματικοί ("akousmatikoí" els que ensenyen), fundada per Hipàs, segons diu Iàmblic.

Referències 

Pitagòrics
Persones de l'antiga Macedònia